EFL League One 2016/2017 var den trettonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017